

Geografia
Valenzuela – comune della Spagna in Andalusia
Valenzuela – città delle Filippine nella Regione Capitale Nazionale
Valenzuela – località e distretto del Paraguay nel Dipartimento di Cordillera
Valenzuela de Calatrava – comune della Spagna in Castiglia-La Mancia

Persone
Albane Valenzuela – golfista svizzera
Carlos Valenzuela – calciatore argentino
César Valenzuela – calciatore cileno
Felipe Valenzuela – cantante colombiano
Fernando de Valenzuela – politico spagnolo
Fernando Valenzuela – giocatore di baseball messicano naturalizzato statunitense
Francisca Valenzuela – cantante e polistrumentista statunitense naturalizzata cilena
Héctor Valenzuela – ex cestista portoricano
Horacio del Carmen Valenzuela Abarca – vescovo cattolico cileno
Juan Carlos Valenzuela – calciatore messicano
Miguel A. Valenzuela Morales, noto semplicemente come Miguelito – cantante portoricano
Milton Valenzuela – calciatore argentino
René Valenzuela – ex calciatore cileno
Rodrigo Valenzuela – ex calciatore cileno

Pagine correlate
Luis Valenzuela
María Valenzuela